Stefan Grabowski (zm. 1770) – stolnik wołkowyski
 Stefan Grabowski (1767–1847) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Stefan Grabowski (ur. 1877) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Stefan Grabowski (1886–1940) – kapitan administracji Wojska Polskiego
 Stefan Grabowski – działacz niepodległościowy, 17 marca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stefan Grabowski (ur. 1896) – rotmistrz, a później kapitan taborów Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi
 Stefan Grabowski (1899–1940) – prawnik, podporucznik artylerii rezerwy Wojska Polskiego
Stefan Grabowski (1889-1944) - społecznik, działacz Polskiej Partii Robotniczej

Przypisy